Varios mausoleos llevan el nombre de Mausoleo de los Mártires:
 Mausoleo de los Mártires de Artemisa, en Artemisa (Cuba);
 Mausoleo de los Mártires, en el cementerio de Rangún (Birmania).